Витгенште́йн (Виттгенштейн, Wittgenstein):

 Сайн и Виттгенштейн — бывшее имперское графство в Вестфалии.
 
 Витгенштейн, Лев Петрович (1799—1866) — светлейший князь, полковник, декабрист, крупный землевладелец.
 Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Эмилий-Карл Людвигович (1824—1878) — русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Фердинанд Карлович (1834—1888) — светлейший князь, генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Витгенштейн, Леонилла Ивановна (Леонида Ивановна Барятинская; 1816—1918) — фрейлина петербургского двора.

 Витгенштейн, Карл (1847—1913) — австрийский сталелитейный магнат.
 Витгенштейн, Людвиг (1889—1951) — англо-австрийский философ и логик, сын Карла Витгенштейна.
 «Витгенштейн» — фильм по мотивам биографии Людвига Витгенштейна.
 Витгенштейн, Пауль (1887―1961) ― пианист и педагог, известный исполнением фортепианных концертов только левой рукой, после ампутации правой руки во время Первой мировой войны, сын Карла Витгенштейна.
 Стонборо-Витгенштейн, Маргарита (1882—1958) — венская салоньерка, модель картины Густава Климта, дочь Карла Витгенштейна.